McNary (Arizona)
McNary (Luisiana)

Desambiguações de topônimos